

Edifici 
 Abbazia di Santa Maria di Rivalta, a Rivalta Scrivia
 Stazione di Rivalta Scrivia, stazione ferroviaria
 Villa ducale di Rivalta, villa a Reggio Emilia

Geografia 
 Rivalta, frazione di Lesignano de' Bagni in provincia di Parma
 Rivalta, borgo antico di Pocenia in provincia di Udine
 Rivalta, frazione di Gazzola in provincia di Piacenza
 Rivalta, frazione di Reggio Emilia
 Rivalta Bormida, comune italiano in provincia di Alessandria
 Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo in provincia di Mantova
 Rivalta Scrivia, frazione di Tortona in provincia di Alessandria
 Rivalta di Torino, comune italiano nella città metropolitana di Torino
 Rivalta Veronese, frazione e sede municipale di Brentino Belluno in provincia di Verona
Rivalta,frazione di La Morra in provincia di Cuneo

Personaggi 
 Angela Rivalta, serie televisiva Distretto di Polizia

Persone 
 Augusto Rivalta, scultore
 Carlo Rivalta, scultore
 Claudio Rivalta, calciatore
 Pompeo Rivalta,  medico, autore della reazione chimica che da lui prende il nome
 Giorgio Rivalta, pseudonimo del regista Giorgio Venturini
 Giovanni da Rivalta, vescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Castello di Rivalta (disambigua)
 Fiat Rivalta, stabilimento sito nel territorio comunale di Rivalta di Torino
 Reazione di Rivalta, reazione chimica utilizzata in medicina di laboratorio